El término duna hace referencia a:

 duna, montículo de arena;
 la Duna de Pilat;
 el Monumento Natural Duna de Bolonia;
 Duna (banda), una banda de rock argentina;
Duna, una banda chilena de Grunge, ya disuelta;
 Fiat Duna, automóvil de la empresa italiana Fiat.